Пороги — кам'яниста або скеляста ділянка в руслі водотоку (річки або струмка
 «Пороги» — україномовний часопис української громади Чехії
 «Пороги» — самвидавний журнал
 «Пороги» — літературно-мистецький україномовний журнал, який виходив у світ упродовж 1949–1957 рр. в Аргентині

Пороги — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область

Пороги — Вінницька область, Ямпільський район, Порогівська сільська рада
 Пороги — Івано-Франківська область, Богородчанський район, Порогівська сільська рада

Див. також 
 Дніпрові пороги
 Поріг